Менестрель может означать:
 «Менестрель» — стенная газета Московского клуба самодеятельной песни (КСП), выходившая с ноября 1979 по 1990 год.
 Менестрель — средневековый поэт-певец.
 Менестрели — общее название корпораций профессиональных музыкантов (ménestrandie) во Франции при Старом порядке.
 Менестрель-шоу — форма раннего афроамериканского искусства XIX века, первоначально развитая белыми актёрами в качестве пародий на негров.
 Менестрель — участник субкультуры ролевиков, исполняющий песни под гитару.

См. также 
 Le Ménestrel («Менестрель») — французское музыкальное периодическое издание.